Lobras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lobras (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lobras (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar